Trois comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Delta () :
le comté de Delta, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Delta, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Delta, situé dans l'État du Texas.